Klopp ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Klopp (* 1943), deutsche Politikerin (CDU)
 Jürgen Klopp (* 1967), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Onno Klopp (1822–1903), deutscher Publizist und Historiker

Klopp bezeichnet:
 eine Burg am Rhein, siehe Burg Klopp
 einen Ort in Norwegen, siehe Klopp (Norwegen)

Siehe auch:
 Erika Klopp Verlag
 Verlags-Druckerei J. M. Klopp
 Klop
 Glob